Това е таблица на първите 32 играча в Световната ранглиста по снукър за сезон 2006/2007. Като световен шампион Греъм Дот ще бъде поставян като номер 2 във всички турнири за световната ранглиста и на 1-во място на Световното първенство през 2007 г. Точките, спрямо които е направено подреждането в ранглистатата, са сума от спечелените от играчите точки през сезоните 2004/2005 и 2005/2006.

 Стивън Хендри се връща на първо масто в световната ранглиста след 9 години прекъсване.
 От топ 32 излизат Пол Хънтър, Джими Уайт, Бари Пинчес и Джон Парот.
 Интересен факт е, че всеки от първите 8 в ранглистата е печелил поне едн световно първенство и че те представляват всички световни шампиони от 1992 г. до провеждането на турнира.

Световна ранглиста по снукър